Ранчо Ескипулас има више значења:

 Ранчо Ескипулас (Ел Еспинал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ранчо Ескипулас (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику